Molekulska formula -{C17H17N3O3}- se može odnositi na:

 (R)-3-Nitrobifenilin
 Imazakvin